Весман — фамилия. Весман, Георг Иванович (1828—1901) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Весман, Фридрих Карлович (1875—1941) — латвийский юрист и политик.
  (1879—1958) — финский лингвист.